Ковелу — районы в Португалии.

 Ковелу (Гондомар)
 Ковелу (Табуа)